У́лица Усие́вича — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Усиевича — улица в Москве.
 Улица Усиевича — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Усиевича — улица в Саратове.
 Улица Усиевича — улица в Тюмени.